Rigny (Indre i Loira), comuna desapareguda al departament d'Indre i Loira (França)
 Rigny-sur-Arroux, municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Rigny-le-Ferron, municipi al departament de l'Aube (regió de Gran Est, França)
 Rigny-la-Nonneuse, municipi al departament de l'Aube (Gran Est)
 Rigny-Saint-Martin, municipi al departament de Mosa (Gran Est)
 Rigny-la-Salle, municipi al departament de Mosa (Gran Est)
 Rigny-sur-Saône, municipi al departament de l'Alt Saona (Borgonya - Franc Comtat)
 Rigny-Ussé, municipi al departament de l'Indre i Loira (regió de Centre – Vall del Loira, França)